Историческая площадь — топоним:
 Историческая площадь — площадь в Дмитрове.
 Историческая площадь — площадь в Тюмени.